Francis McNamara ist der Name folgender Personen:

* Francis McNamara (Rennwagenbauer) (* 1938), US-amerikanischer Rennwagenbauer und Unternehmer
 Francis Terry McNamara (* 1927), US-amerikanischer Diplomat